Maniraptora — група ящеротазових динозаврів підряду Тероподи (Theropoda), яка включає предків сучасних птахів та «непташиних» динозаврів, що ближче до птахів, ніж Ornithomimus velox. Група виникла у середині юрського періоду та зараз представлена близько 10 тис. видами сучасних птахів.

Класифікація 
Кладограма згідно Cau et al., 2015.

Примітки 

Целурозаври